

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Powstrzymana asyryjska inwazja na Dolny Egipt.